Dissimilation (aus lateinisch  „unähnlich“) steht für:

 in der Biologie der Abbau eines Energiespeichers, siehe Dissimilation (Biologie)
 in der Sprachwissenschaft die Umwandlung eines Sprachlautes, siehe Dissimilation (Phonologie)
 in der Psychologie die Angleichung des Subjekts an das Objekt, siehe ggf. Dissimilation (Psychologie)

Siehe auch:

 Assimilation
 Dissimulation